Le terme camp de prisonniers peut renvoyer à :

 camp de concentration (principalement en Allemagne nazie) ;
camp d'extermination (exclusivement en Allemagne nazie) ;
 camp de travaux forcés ;
 camp de prisonniers de guerre ;
 camp de prisonniers politiques.

Emprisonnement et détention